Nimaima kan syfta på:

Colombia 

 Nimaima (kommun), Cundinamarca, 
 Nimaima (ort), Cundinamarca,